Блајт Данер () је америчка глумица, рођена 3. фебруара 1943. године у Филделфији (САД). Њена ћерка је глумица Гвинет Палтроу.

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1943.
Људи из Филаделфије
Америчке глумице
Добитници награде Еми
Добитници награде Тони
Добитници награде Сатурн